

Geografia

Albania 
 Kisela Voda – gmina

Austria 
Burgenlandzko-chorwacka nazwa miejscowości:
 Bad Sauerbrunn